Пол Делейни (, род. 3 июля 1956, Дублин) — ирландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Ирландии 1980 г.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1976 и 1980 гг.

В 1975 г. представлял Ирландию на юношеском чемпионате мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Делейни в базе Chessgames
 Личная карточка П. Делейни на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Дублине
Мастера ФИДЕ по шахматам